Я́тченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ятченко Сергій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ятченко Юлій Миколайович — український художник, народний художник України.